Brigitte Foster-Hylton – ex ostacolista giamaicana
 Javine Dionne Hylton – cantante britannica
 Jermaine Hylton – calciatore inglese
 Lindsay Wisdom-Hylton – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Riker Hylton – velocista giamaicano
 Rodney Hylton Smith, noto come Roots Manuva – rapper britannico